Knollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Knollmann (1880–1920), deutscher Politiker (DNVP)
 Guido Knollmann (* 4. April 1979), Bruder von Ingo Knollmann, Gitarrist der Band Donots
 Ingo Knollmann (* 1976), Bruder von Guido Knollmann, deutscher Sänger aus Münster
 Joachim Knollmann (* 1947), deutscher Rallyefahrer